Riegel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eden Riegel
 Franz Riegel
 
 Herman Riegel
 Paul Riegel
 Sam Riegel

Se även 
 Niels Ditlev Riegels

Tyska efternamn